Dobrina je lahko:
 temeljna dobrina

Naselje:
 Dobrina, Šentjur pri Celju
 Dobrina, Žetale

Drugo:
 potresna opazovalnica Dobrina